Gluboki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Gluboki (Rostow, Kamenski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rostow, Kamenski rajon

 Gluboki (Amur), Stationssiedlung in der Oblast Amur
 Gluboki (Archangelsk), ländliche Siedlung und Dorf in der Oblast Archangelsk
 Gluboki (Krasnodar), ländliche Siedlung in der Region Krasnodar
 Gluboki (Rostow, Simownikowski), Weiler in der Oblast Rostow, Simownikowski rajon
 Gluboki (Samara), ländliche Siedlung in der Oblast Samara
 Gluboki (Saratow), Weiler in der Oblast Saratow
 Gluboki (Stawropol), Weiler in der Region Stawropol